Mono peut désigner :

Géographie 

Mono est une des îles du Trésor, aux îles Salomon
, ville de l'Ontario, au Canada
 Le comté de Mono est un comté de l'État de Californie aux États-Unis d'Amérique.
Mono, département de la République du Bénin.
 Le Mono est un fleuve situé dans l'est du Togo.
 Mono Mills, ville fantôme de Californie
 Le col Mono situé en Californie

Population 
 Les Mono, une tribu amérindienne vivant en Californie.

Linguistique 
 Le mono est une langue uto-aztèque parlée aux États-Unis.
 Le mono est une langue oubanguienne parlée en République démocratique du Congo.
 Le mono est une langue malayo-polynésienne parlée dans les îles Salomon.
 Le mono est une langue parlée au Cameroun.

Musique 
Mono, un groupe japonais de post-rock
Mono, un groupe néerlandais de post-rock
Mono, un duo de musique électronique britannique actif de 1996 à 2000.
Pascal Mono, un chanteur français.
Mono für alle, un groupe de synthpunk, electropunk et krautrock allemand.

Économie 
 Le mono est également une monnaie fictive utilisée dans la plupart des éditions modernes du jeu Monopoly et l'édition mondiale.

Informatique 
Mono, mise en œuvre libre de la plate-forme de développement Microsoft .NET

Technique 
mono, abréviation de « son monophonique », par opposition à « son stéréophonique »

Autres 
Mono est l'abréviation courante pour la monophonie.
Mono signifie « singe » en espagnol.
 « Mono » désigne familièrement un moniteur de colonie de vacances.

Abréviation
Homonymie de patronyme